A 2015-ös finn labdarúgó-bajnokság a finn labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 85. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével, 2015. április 12-én indult és október 31-én ért véget.

A bajnoki címet az SJK Seinäjoen szerezte meg, mely a klub történetének 1. bajnoki címe. A Jaro kiesett az élvonalból.

A bajnokság rendszere 
A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott, a csapatok tavaszi–őszi lebonyolításban oda-visszavágós, körmérkőzéses rendszerben mérkőztek meg egymással. Minden csapat minden csapattal három alkalommal játszott, egyszer pályaválasztóként, egyszer pedig idegenben.

A pontvadászat végső sorrendjét a 26 bajnoki forduló mérkőzéseinek eredményei határozták meg a szerzett összpontszám alapján kialakított rangsor szerint. A mérkőzések győztes csapatai 3 pontot, döntetlen esetén mindkét csapat 1-1 pontot kapott. Vereség esetén nem járt pont.

Változások a 2014-es szezont követően 
 Búcsúzott az élvonaltól
 TPS Turku 14. helyezettként.
 MyPa licence megvonás miatt.
 Honka licence megvonás miatt.
 Feljutott az élvonalba
 HIFK Helsinki, a másodosztály (Ykkönen) győzteseként.
 KTP Kotka, a másodosztály (Ykkönen) 2. helyezettjeként.
 Ilves Tampere, a másodosztály (Ykkönen) 3. helyezettjeként.

A bajnokság végeredménye

1A MyPa nem kapta meg a licencet a 2015-ös szezonra, ezért a másodosztályban (Ykkönen) indult.
2A Honka  nem kapta meg a licencet a 2015-ös szezonra, ezért a harmadosztályban (Kakkonen) indult.

 Az SJK Seinäjoen a 2015-ös szezon bajnoka.
 Az SJK Seinäjoen részt vett a 2016–17-es UEFA-bajnokok ligájában.
 A RoPS Rovaniemi, a HJK Helsinki és az IFK Mariehamn részt vett a 2016–17-es Európa-ligában.
 A KTP Kotka osztályozót játszott.
 A Jaro kiesett a másodosztályba (Ykkönen).

Eredmények

Jegyzetek

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Finn 1
Finn labdarúgó-bajnokságok